Cho hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Chō, actor de voz japonés.
 Eduardo Millares Sall (también conocido como Cho o Cho-Juaá), humorista gráfico español, o el personaje homónimo creado por él.

Física 
 
 Chō, Unidad de longitud, en Japón.

Lenguaje y costumbres  
 Manera que existía antiguamente en Canarias de llamar a un señor, ej. Cho Sebastián, Cho Paco.

Puestos en una empresa  
 CHO Chief Happiness Officer

Religión 
 
 Chö, o Chöd (ruptura) es un ritual tántrico en el Budismo tibetano.